Combate del Paranacito puede referirse a:

 Combate del Paranacito (1813), ocurrido el 8 de febrero de 1813;
 Combate del Paranacito (1814), ocurrido el 10 de enero de 1814.